Roach, de son vrai nom Eric Denis, est un réalisateur canadien.

Biographie 
À l’âge de 14 ans, Eric Denis s’est enfui d’une maison de détention pour jeunes. Pendant plus de six ans, il a vécu dans la rue, dormant dans les parcs, les automobiles abandonnées, les refuges ou la prison. Il fait face à plusieurs arrestations pour des contraventions s’élevant à plusieurs milliers de dollars encore impayés à cause du squeegee. Aujourd’hui, à l’âge de 26 ans, après avoir été le sujet du documentaire S.P.I.T.: Squeegee Punks In traffic, il a terminé son premier film, RoachTrip, sur la communauté punk qui sillonne les routes du Québec jusqu’à la vallée de l’Okanagan en Colombie-Britannique. RoachTrip a gagné la  dans la catégorie Portrait au festival de film Movie-Eye/Kino-Glaz à Tver en Russie en . En , il se présenta aux élections fédérales dans la circonscription d'Outremont et termina avec 101 votes. De cette expérience est né le documentaire Punk Le Vote.

Son dernier documentaire, Les Tickets, traite des tactiques policières et municipales pour emprisonner les sans-abri de Montréal pour non-paiement d'amende, contraventions contractées à la suite de leur situation sociale et pour la simple raison de vivre dans l'espace public.

En 2021, Roach a terminé son secondaire à l’école aux adultes. Il a ensuite terminé un DEP en mécanique de véhicule lourd routier avec une formation en électrification des transports. À sa sortie de l’école, Eric Roach Denis à travailler pour les entreprises RNP à Ste-Sophie s’occupant de la maintenance des camions à vidanges et il a ensuite été engagé aux Autobus Campeau de son coin natal. Il travaille maintenant pour Les Autobus Brunet inc. à Bellefeuille encore en tant que mécanicien diesel et va prochainement passer son examen au CFTR pour devenir inspecteur mécanique poir la SAAQ (carte PEP)

Liens externes 

Réalisateur canadien
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)